Tybussek ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Tybussek (* 1977), deutscher Kommunalpolitiker (SPD), Bürgermeister der Stadt Mühlheim am Main
 Helmut Tybussek (1936–2019), deutscher Fußballspieler
 Karl Tybussek (1898–1943), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer